Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Miami Open 2022 der Damen. Für das Turnier der Kategorie WTA 1000 qualifizierten sich 12 Spielerinnen, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 21. und 22. März 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Miami Gardens